Five Points (Alabama)
 Five Points (Carolina del Nord)
 Five Points (Comtat de Fresno) població a l'estat de Califòrnia
 Five Points (Florida)
 Five Points (Ohio)